Jim Osborne (1945–), ex tennista statunitense.
Jim Osborne (1949–), ex giocatore di football americano statunitense.